Canyra är ett släkte av insekter. Canyra ingår i familjen sporrstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sporrstritar
Canyra